Bahnhof Altenstadt steht für:

 Bahnhof Altenstadt (Hess) an der Niddertalbahn
 Bahnhof Altenstadt (Iller) an der Bahnstrecke Neu-Ulm–Kempten
 Bahnhof Altenstadt (Oberbay) an der Bahnstrecke Kaufbeuren–Schongau
 Haltepunkt Altenstadt (Waldnaab) an der Bahnstrecke Regensburg–Oberkotzau